A Rua Buenos Aires é um logradouro da cidade do Rio de Janeiro, localizado na região da Saara, ligando a Rua Primeiro de Março ao Campo de Santana.

Sendo um dos logradouros mais movimentos do Centro da cidade do Rio de Janeiro, possui muito das sedes de empresas da capital fluminense e lojas de eletrônica, além de muitos dos prédios mais modernos da cidade, sem contar a quantidade de bancos e torres. Na altura da Praça do Mascate se localiza a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio (MACKENZIE-RIO), conhecida por muitos moradores da cidade pelo seu antigo nome: Faculdade Moraes Junior. Seus principais cruzamentos são: Rua Regente Feijó, Avenida Passos, Rua Uruguaiana e Avenida Rio Branco.

Ver também
 Rio de Janeiro
 Região da Saara

Buenos Aires